Tylko dla orłów – książka Alistaira MacLeana
 Tylko dla orłów – film z roku 1968 w reżyserii Briana Huttona
 Tylko dla orłów – koktajl alkoholowy
 Tylko dla orłów – singel Budki Suflera

Zobacz też 
 Nie tylko dla orłów